Der Parlamentspräsident leitet die Debatte im finnischen Parlament. Er wird jedes Jahr in geheimer Abstimmung von den Abgeordneten gewählt.

Liste der Parlamentspräsidenten 

Legislative (Finnland)
Finnland
Recht (Finnland)